Pakesch ist der Familienname der folgenden Personen:

 Erich Pakesch (1917–1979), österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Peter Pakesch (* 1955), österreichischer Ausstellungskurator und Museumsleiter